GLAM – akronim kolekcji materiałów dotyczących zbiorów galerii, bibliotek, archiwów i muzeów (ang. galleries, libraries, archives, and museums)

 Muzyka
 glam metal – styl muzyczny
 glam rock – styl muzyczny
 Glam – piosenka Christiny Aguilery
 Glam – album zespołu Mouse on Mars

 Osoby
 Moshe Glam – izraelski piłkarz i menedżer piłkarski (brat Ramiego)
 Rami Glam – były izraelski piłkarz (brat Moshego)
 Åge Sten Nilsen (pseud. Glam) – norweski muzyk/kompozytor